Die Platzierungen im Medaillenspiegel der Sommer-Paralympics 2016 in Rio de Janeiro sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom IOC verwendet wird.

Athleten aus Georgien, Kap Verde, Katar, Mosambik, Uganda und Vietnam gewannen die ersten paralympischen Medaillen für ihre Verbände. Bisher hatte Kap Verde auch bei den Wettbewerben der Nicht-Behinderten noch keine Medaille gewonnen. Für die Delegationen aus Georgien, Kasachstan, Malaysia, Usbekistan und Vietnam holten Sportler auch jeweils die ersten paralympischen Goldmedaillen.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Sommer-Paralympics/Ewiger Medaillenspiegel
 Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2016

Weblinks 
 Medaillenspiegel auf den Webseiten der Sommer-Paralympics 2016

Medaillenspiegel
Medaillenspiegel der Paralympics